Мануэль-Эсекиэль-Брусуаль () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Кларинес. Муниципалитет назван в честь Мануэля Эсекиэля Брусуаля, который в 1868 году был президентом Венесуэлы.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 3 прихода:
 Кларинэс
 Гуанапе
 Сабана-де-Учире

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги